Die 1. Amateurliga Südbaden 1969/70 war die 20. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde erneut der SV Waldkirch. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga spielte der SV Waldkirch gegen den SV Göppingen, den FV 09 Weinheim und den SV Tübingen und belegte den letzten Platz. Der VfR Achern und der SV Mörsch mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Die Aufsteiger für die folgende Saison waren die Amateure des Freiburger FC und der Kehler FV.

An der deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1970 nahm für Südbaden – wie schon im Vorjahr – der FC Emmendingen teil. Diesmal war aber schon in der ersten Runde gegen SVA Gütersloh (Westfalen) Schluss.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger aus der 2. Amateurliga: Freiburger FC Am., Kehler FV

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd

Einzelnachweise 

1969
Fußballsaison 1969/70